Wilhelm Tell er en dansk kortfilm fra 1909 instrueret af Viggo Larsen.

Medvirkende 
 Lauritz Olsen
 Poul Gregaard
 Carl Alstrup
 Cai Voigt

Eksterne henvisninger 
 

Kortfilm fra Danmark
Danske film fra 1909